Neurauter ist der Familienname folgender Personen:

 Klara Neurauter (* 1950), österreichische Politikerin  (ÖVP)
 Sandro Neurauter (* 1992), österreichischer Fußballspieler